Bernard Galéa est un homme d'affaires spécialisé dans le conseil et l'accompagnement stratégique des entreprises notamment en terme de gestion globale des risques. 

Après une carrière au sein du Ministère de la Défense, il occupe des postes au sein du groupe FM Logistic ou encore de la multinationale agro-alimentaire Danone avant de rejoindre l'ADIT en juillet 2022.

Formation 
Bernard Galéa est diplômé d'un Master en Gestion Globale des Risques et des crises (Université de Panthéon-Sorbonne à Paris) et de plusieurs certificats exécutifs dont un en Management Général des Entreprises de la Wharton Business School, Université de Pennsylvanie, et un autre en Opérations et Supply Chain du MIT (Massachussetts Institute of Technology).

Carrière 
Après avoir passé 25 années au sein du Ministère de la Défense dans l'Aéronautique Navale puis détaché principalement à l'étranger où il a occupé de nombreux postes en ambassades y compris en zone de guerre,il rejoint le privé en 2008.

D'abord au sein du Groupe Familial FM Logistic où il a acquis de l'expérience dans le business développement et la protection des flux logistiques, puis en 2015 au sein de la multinationale agro-alimentaire Danone où il occupa, auprès de la Direction Générale, le poste de Vice-Président chargé de la sûreté et de l'intelligence économique stratégique.

Il sera remplacé par Pierre Liot de Nortbécourt, ancien directeur des opérations de la DGSE.

De 2015 à 2020, il a été membre de l'Advisory Board du Groupe Américain I-jet.

C'est en juillet 2022 qu'il rejoint l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT) en tant que Senior Vice-Président en charge notamment du développement international. 

L’ADIT est l’une des principales entreprises françaises du secteur de l’intelligence économique.

Il a également été administrateur du Club des Directeurs de la Sûreté des Entreprises (CDSE) et Président du Chapitre Français de l’ASIS International où il a été élu le 14 décembre 2022 au Board du CSO Center au comité de sélection des candidats membres.

Parallèlement, Il enseigne dans de grandes Ecoles telles que l'IHEDN, SKEMA Business School, l'Université Léonard de Vinci ou encore l'EGE Rabat au Maroc.

Distinctions 
Bernard Galéa est Officier de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre Lafayette. 

Il est Conseiller du Commerce Extérieur de la France où il occupe notamment le poste de Vice-Président du Groupe d’Expertise : Intelligence Economique et conformité, présidé par Henri-Jacques Citroën. Il est membre de la Commission Souveraineté et Sécurité Economique des entreprises au sein du MEDEF et membre fondateur du Cercle K2. 

Il a également été plusieurs fois Cité, il est à ce titre détenteur de la Croix de la Valeur Militaire avec deux étoiles de bronze.

Références 

Personnalité française du monde des affaires